Die A Grupa 1951 war die 27. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Meister wurde ZDNA Sofia.

Modus 
Die Liga wurde auf zwölf Vereine aufgestockt. Die Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. 

Um ein gleiches Verhältnis zwischen den Klubs aus Sofia und den Vereinen außerhalb Sofias herzustellen, wurde das Aufstiegs-/Abstiegssystem geändert. Am Saisonende stiegen die beiden schlechtplatziertesten Mannschaften, die nicht aus Sofia kamen, direkt ab und wurden durch die zwei besten Nicht-Sofia-Teams der B Grupa ersetzt.

Die schlechtplatzierteste Mannschaft aus Sofia sieg ebenfalls direkt in B Grupa ab und wurde durch das beste Sofia-Team aus der B Grupa ersetzt. Das zweitschlechtplatzierteste Team spielte in der Relegation gegen den Zweitbesten Sofiaklub der B Grupa.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1951
Fußballsaison 1951